The Commonweal – brytyjski dziennik
 The Commonweal – wiersz Algernona Charlesa Swinburne’a

Zobacz też 
 Commonweal